

Localidades

Saint-Pierremont (Aisne)
Saint-Pierremont (Ardenas)
Saint-Pierremont (Vosges)

Desambiguações de topônimos